Orongo ist der Name
 einer Antilopenart; siehe Tschiru
 einer Kultstätte auf der Osterinsel; siehe Orongo (Osterinsel)
 Orongo (Spiel), ein Brettspiel aus dem Jahr 2014